Fiłatow

 Barnaba (Fiłatow) – imię świeckie: Wiaczesław Fiłatow, biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
 Dmitrij Fiłatow (1876–1943) – radziecki embriolog i zoolog, twórca moskiewskiej szkoły embriologicznej
 Jurij Fiłatow (ur. 1948) – radziecki kajakarz (Ukrainiec)
 Nikita Fiłatow (ur. 1990) – rosyjski hokeista
 Nił Fiłatow (1847–1902) – lekarz, twórca rosyjskiej pediatrii
 Siergiej Fiłatow (1926–1997) – radziecki jeździec sportowy
 Władimir Fiłatow (1875–1956) – rosyjsko-ukraiński lekarz, chirurg-okulista, pionier transplantologii (przeszczepienie rogówki, przeszczepienie płata skóry)

 Zobacz też

 Aleksandr Fiłatow w:   Międzypaństwowy Komitet Lotniczy
 Aleksander Fiłatow w: 81 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
 Anatolij Fiłatow w: NHL Entry Draft 1993
 Barnaba (Fiłatow) w: Elizeusz (Iwanow)
 Barnaba (Fiłatow) w: Eparchia berdiańska
 Fiłatow-Fiłatkin w: Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa
 Jurij Fiłatow w: Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1972
 Jurij Fiłatow w: Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1976
 Leonid Fiłatow jako Leonid Filimonow w: Zapomniana melodia na flet
 Leonid Fiłatow w: Samolot w płomieniach
 mjr Fiłatow w: Rosyjska Narodowa Armia Ludowa
 Nikita Fiłatow (LW) w: NHL Entry Draft 2008
 Nikita Fiłatow w: Columbus Blue Jackets
 Nikita Fiłatow w: Mistrzostwa Świata Juniorów w Hokeju na Lodzie 2009
 Nikita Fiłatow w: Mistrzostwa Świata Juniorów w Hokeju na Lodzie 2009/Elita
 Nikita Fiłatow w: Mistrzostwa Świata Juniorów w Hokeju na Lodzie 2010/Elita
 Nił Fiłatow w: Akademia Medyczna im. I.M.Sieczenowa
 Nił Fiłatow w: Plamki Koplika
 Nił Fiłatow w: Szymon Starkiewicz
 Siergiej Fiłatow w: Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1960
 Siergiej Fiłatow w: Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1964
 Siergiej Fiłatow w: Koń achał-tekiński
 Siergiej Fiłatow w: Uładzimir Niaklajeu
 Walerij Fiłatow (Torpedo M) w: Lista najlepszych piłkarzy roku w ZSRR
 Wasilij Fiłatow w: Aleksy Nikołajewicz Romanow